Łyszkowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Łyszkowice, une gmina rurale du powiat de Łowicz
 Łyszkowice, village et siège (chef-lieu) de la gmina ci-dessus
 Łyszkowice,  village  du powiat de Poddębice

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Łyszkowice, village